So Real – singolo di Jeff Buckley del 1994, dall'album Grace
 So Real – album di Mandy Moore del 1999
 So Real – singolo di Mandy Moore del 2000, dall'album omonimo
 So Real: Songs From Jeff Buckley – raccolta di Jeff Buckley del 2007